Seal Team oder SEAL Team steht für:

 SEAL Team, Einheit der United States Navy SEALs, siehe United States Navy SEALs #Organisation
 Seal Team Four, Spezialeinheit der United States Navy SEALs
 SEAL Team Six, anderer Name der United States Naval Special Warfare Development Group
 PADI Seal Team, Kindertauch-Ausbildung, siehe Kindertauchen #PADI Seal Team
 SEAL Team, eine seit 2017 ausgestrahlte US-amerikanische Fernsehserie